Ники́та Алексе́евич Крю́ков (; 30 апреля 1991, Донецк, Украина) — украинский футболист, вратарь «Ялты».

Клубная карьера 
Воспитанник детско-юношеской академии клуба «Шахтёр». С 2007 года играл за молодёжную команду донецкого «Шахтёра», а также за его дубль.

Зимой 2015 года Крюков перешёл в мариупольский «Ильичёвец». 5 апреля 2015 года Никита дебютировал в составе «Ильичёвца» в Премьер-лиге, отыграв весь матч против донецкого «Шахтёра». Матч закончился поражением команды Крюкова со счётом 2:6 и стал единственной игрой в Премьер-лиге для игрока.

Выступления за сборную 
В марте 2011 года сыграл один матч за молодёжную сборную Украины.

Примечания

Ссылки 
 
 Визитка на официальном сайте Украинской Премьер-лиги
 Статистика выступлений на официальном сайте ПФЛ
 
 
 Статистика выступлений игрока на сайте allplayers.in.ua

Футболисты Украины
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Горняк-Спорт»
Игроки ФК «Кристалл» Херсон
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Николаев-2»
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)